Torneo del Interior puede referirse a los siguientes campeonatos en Argentina:

Fútbol 
 Torneo del Interior (1986-1995), tercera división para los clubes indirectamente afiliados, desaparecido en 1995.
 Torneo del Interior (fútbol), quinta división para los clubes indirectamente afiliados, desaparecido en 2014.

Rugby 
 Torneo del Interior A, máxima competencia para los equipos del interior del país.
 Torneo del Interior B, segunda división de la anterior.
 Torneo del Interior C 2018, competición disputada en 2018 que supuso la tercera división del primero.